Pieni Palosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pieni Palosaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Pieni Palosaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Pieni Palosaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax), 
 Pieni Palosaari (ö i Norra Savolax, Varkaus), 
 Pieni Palosaari (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar